Ingvar Persson kan avse:

Ingvar Persson (arkitekt)
Ingvar Persson (journalist)
Ingvar Persson (serieskapare)